Марк Ра́йдер (, род. 7 декабря 1989, Белфаст) — северно-ирландский актёр. Наиболее известен по роли Чезаре Борджиа в историческом телесериале Тома Фонтаны «Борджиа».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры Великобритании